Mussini ist der Familienname folgender Personen:

 Augusto Mussini (1870–1918), italienischer Maler
 Cesare Mussini (1804–1879), italienischer Maler
 Gianni Mussini, Literaturkritiker
 Luigi Mussini (1813–1888), italienischer Maler
 Massimo Mussini (* 1942), italienischer Kunsthistoriker
 Natale Mussini (1765–1837), Sänger, Violinist, Komponist